Nicole, chilei énekesnő
Nicole, német énekesnő

 Franciaország
Nicole, település Lot-et-Garonne megyében